Scarlett – cantante britannica
Scarlett – nome proprio di persona inglese femminile
Scarlett – film per la televisione del 2006 con Rebecca Gayheart
Scarlett – film del 2018 diretto da Luigi Boccia
Scarlett – romanzo di Barbara Baraldi del 2010
Rossella (Scarlett) – romanzo di Alexandra Ripley del 1991
Rossella (Scarlett) – miniserie televisiva del 1994